Formosa může znamenat:

 Formosa (provincie) – provincie v Argentině
 Formosa (město) – město v Argentině
 Formosa (Goiás) – město v Brazílii
 Formosa (pláž) – pláž u Funchalu (praia Formosa)
 Tchaj-wan (ostrov) – také nazývaný Formosa

Externí odkazy